Ха́бнарфьордюр () — портовый город на юго-западном побережье Исландии, в 10 км к югу от Рейкьявика. Третий по числу жителей город и община Исландии (после Рейкьявика и Коупавогюра).

Одна из туристических достопримечательностей Хабнарфьордюра — Деревня викингов.

Спорт 
Футбольный клуб «Хабнарфьордюр» — восьмикратный чемпион Исландии.

Климат

Города-побратимы 
  Уппсала, Швеция
  Тарту, Эстония
  Фредериксберг, Дания

Галерея

Примечания 

Общины Исландии
Города Исландии